Gezelschap Leeghwater is de studievereniging van studenten werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Met zijn oprichting in 1867 is het de oudste nog bestaande studievereniging van Nederland. Het symbool van Gezelschap Leeghwater is de olifant.

Geschiedenis 
In januari 1842 werd de Koninklijke Akademie te Delft opgericht waar werktuigbouwkunde en scheikunde onderwezen werd in het pand aan de Oude Delft 95, in Delft. 

In 1863 werd de naam veranderd in Polytechnische School te Delft. Datzelfde jaar richtte civiel ingenieur Adriën Huet de werktuigbouwkundige vereniging Gezelschap Leeghwater op met als doel de studie te bevorderen. De constituerende vergadering vond op 16 december 1867 plaats. Omdat Huet, vanwege zijn civieltechnische achtergrond, een voorliefde had voor de polderbemaling, kreeg het gezelschap de naam 'Leeghwater' mee. Jan Adriaenszoon Leeghwater (de naam Leeghwater nam hij pas later aan) was van origine timmerman en molenmaker, en was in 1575 geboren in De Rijp en stierf in 1650 in Amsterdam. Hij werkte mee aan diverse droogmakerijen in Noord-Holland zoals de Beemster, de Purmer, de Wormer en de Heerhugowaard. 

Gezelschap Leeghwater ontwikkelde zich tot een florerende vereniging en op 1 oktober 1889 verkreeg ze rechtspersoonlijkheid. Op 5 juli 1899 stierf de Huet, inmiddels hoogleraar en erevoorzitter van Leeghwater, aan de gevolgen van een beroerte. In 1905 werd de Polytechnische School omgedoopt tot de Technische Hogeschool Delft. Gezelschap Leeghwater ontwikkelde zich tot een gesprekspartner bij meerdere beslissingen aangaande de Hogeschool.

Toen de TH Delft in 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, door de bezetters voor onbepaalde tijd werd gesloten kwam Leeghwater in actie. Het bestuur van het Gezelschap heeft de Nederlandse industrie aangeschreven met de mededeling dat het de taak van de TH had overgenomen, omdat voor de TH het 'praktisch werken' verboden was. Leeghwater was er zich van bewust dat de bezetter tegen werkloze studenten wellicht maatregelen zou nemen en verzocht de industrie daarom om studenten in hun bedrijven werkzaam te laten zijn. De respons van de Nederlandse industrie was groot; wekenlang stroomden dagelijks vele reacties binnen op het bureau van Leeghwater aan de Oude Delft 47. In zeer korte tijd waren honderden werktuigbouwkundige studenten weg uit Delft en ondergebracht bij bedrijven in het hele land. Veel studenten konden hun studie weer voortzetten toen op 16 april 1941 de TH werd heropend.

In 1955 verhuisde Werktuigbouwkunde, dat vanaf 1911 aan de Nieuwelaan 76 was gevestigd naar de nieuwbouw aan de Mekelweg. 

Tijdens de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn grote veranderingen doorgevoerd op onderwijsgebied onder druk van de toentertijd heersende sfeer van vernieuwing en democratisering. Ook Gezelschap Leeghwater onderging enkele veranderingen. De belangenbehartiging van de studenten door het Gezelschap werd uitgebreid en verbeterd. De veranderingen hebben ervoor gezorgd dat onderwijs een zeer belangrijk werkgebied werd van Gezelschap Leeghwater.

In 1992 werd de Vereniging Oud Leeghwater opgericht. Dit is de alumnivereniging van Gezelschap Leeghwater en de faculteit werktuigbouwkunde. Sinds 1996 geeft Gezelschap Leeghwater ook haar eigen periodiek uit, De Slurf. In 2007  onderging het magazine inhoudelijk en lay-out-technisch een grondige modernisering.

Activiteiten zoals die in de eenentwintigste eeuw worden georganiseerd door het Gezelschap zijn de jaarlijkse Business Tour, de buitenlandreis, De Delftse Bedrijvendagen, een symposium en de ontwerpwedstrijd die is uitgegroeid tot een nationaal bekend evenement. Verder worden er excursies, casestudies, lezingen en bedrijfsbezoeken georganiseerd om werktuigbouwers uit Delft zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst.

Zusterverenigingen 
 W.S.G. Isaac Newton (Universiteit Twente)
 W.S.V. Simon Stevin (Technische Universiteit Eindhoven)

Externe links 
Website Gezelschap Leeghwater

Leeghwater